Anne F. Garréta (née en 1962), romancière française ;
 Renaud Garreta (né en 1964), dessinateur de bande dessinée français.

Voir aussi 
 Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920), peintre réaliste académique espagnol du 
 Garretta.